Гибрид ( — помесь) — объект, сочетающий в себе свойства других (двух или более) объектов:
 Гибрид — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм. См. также Помесь, Ублюдок.
 Гибрид — разговорное неправильное название серебряного карася, которое возникло после расселения серебряного карася во многих водоёмах СССР из-за мнения, что это — гибрид карася с карпом или другой рыбой.
 Гибрид — персонаж мифов, сказок, легенд, сочетающий в своём облике черты различных существ. Например, см. Кинокефалы.
 Гибрид — в фантастике часто описываются существа, являющиеся гибридами двух видов, например во вселенной «Другой мир».
 Гибрид — вымышленный антигерой вселенной «Марвел».
 Гибрид — велосипед, по конструкции представляющий нечто среднее между горным и шоссейным велосипедом.
 «Гибрид» — рассказ Франца Кафки .
 «Гибрид» — фантастический фильм ужасов режиссёра Фреда Олена Рэя.

См. также 
 Гибридизация — концепция смешения разных, но близких по энергии орбиталей атома.
 Вегетативная гибридизация — понятие «мичуринской агробиологии».
 Гибридный автомобиль — автомобиль, имеющий как двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель.
 Hybrid — уэльская группа.
 Hybrid — игра в жанре шутера от третьего лица для игровой консоли Xbox 360.

Примечания